Leti est une île frontalière d'Indonésie.
 Le leti, la langue parlée sur cette île.
 Le leti, une langue du Cameroun.
Le LETI est le Laboratoire d'électronique et de technologie de l'information.

 Patronymes 
 Grégoire Leti (1630-1701), historien italien